6, een jaar in de christelijke jaartelling
 6 v.Chr., een jaar vóór de christelijke jaartelling
 6 (getal)
 Play6 (vroeger ZES), een Belgische commerciële televisiezender
 Zweefvliegclub Eindhovense Studenten, studentsportvereniging uit Eindhoven, opgericht op 27 maart 1963

Zie ook 
 Six (doorverwijspagina)
 06 (doorverwijspagina)